Ветреный:
 Ветреный — турецкий телесериал.
 Ветреный — исчезнувший горняцкий посёлок в Тенькинском районе Магаданской области России.